Pichlwang heißen folgende geographische Objekte:

 Pichlwang (Gemeinde Lenzing), Ortschaft der Gemeinde Lenzing, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Pichlwang (Gemeinde St. Marien), Ortschaft und Katastralgemeinde von St. Marien, Bezirk Linz-Land, Oberösterreich
 Pichlwang (Gemeinde Timelkam), Ortschaft von Timelkam, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Pichlwang (Gemeinde Langenwang), Ortsteil von Langenwang, Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, Steiermark
 Pichlwang (Gemeinde Schiedlberg), Ort bei Schiedlberg, Bezirk Steyr-Land, Oberösterreich